Rajd Finlandii 1985 (35. Rally of the 1000 Lakes) – 35 Rajd Finlandii rozgrywany w Finlandii w dniach 23-25 sierpnia. Była to dziewiąta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1985. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Bazą rajdu było miasto Jyväskylä.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 9 rundach 
Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

Finlandia
1985
1985 w Finlandii
Sport w Jyväskylä